«Носферату: Симфония ужаса» — классический немой фильм Ф. В. Мурнау (1922, )
 «Носферату — призрак ночи» — ремейк фильма 1922 года, поставленный Вернером Херцогом (1978, )
 «Носферату. Ужас ночи» — фильм производства СТВ, режиссёр Владимир Мариничев, Россия, 2010
 «Носферату» — будущий фильм Роберта Эггерса.